

Patronyme

 Jean Franel (1824-1885), architecte suisse, fils de Philippe Franel.
  Jérôme Franel (1859-1939) mathématicien suisse.
 Philippe Franel (1796-1867, architecte suisse, père de Jean Franel.